Гран при Пекинг 2013 је 5. етапа ФИДЕ Гран при 2012/2013, који је одржан од  3. до 17. јула у Пекингу. У овој етапи, Ван Јуе је заменио Тејмур Раџабов. Првобитно је било планирано да домаћин овог турнира буде у  Берлину. Турнир је био 21. категорије са просечним рејтингом 2751,4.

Распоред такмичења  

 Отварање турнира: 3. јул 
 Дани играња кола: 4-7, 9-12, 14-16. јул 
 Слободни дани: 8., 13. јул 
 Затварање турнира: 16. јул 

Играње кола почиње у 9:00, а последње коло у 7:00 (по београдском времену)

Контрола времена  

 120 минута за 40 потеза, 60 минута за наредних 20 потеза, 15 минута пре краја партије и додатних 30 секунди по потезу од првог.

Учесници 

болдирано  — месту на рејтинг листи од јула 2013

Напредоваље по колима

Коначна табела 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 5. етапа, Пекинг, Кина, 4–16 јули 2013.
! !! Играч !! Рејтинг !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 !! Бодови !! H2H !! Победе !! СБ !! ТПР !! ГП
|-
|-style="background:#ccffcc;"
| 1 || align=left |  || 2761
|  || 0 || 1 || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || ½ || 1 || 1 || ½ || 7 || 0 || 5 || 37.00 || 2847 || 170
|-
| 2 || align=left |  || 2780
| 1 ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || ½ || ½ || 0 || ½ || ½ || 1 || 6½ || 0 || 3 || 35.25 || 2812 || 140
|-
| 3 || align=left |  || 2767
| 0 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || 1 || 0 || 1 || ½ || ½ || ½ || 6 || 0.5 || 3 || 31.75 || 2781 || 100
|-
| 4 || align=left |  || 2737
| ½ || ½ || ½ ||  || 1 || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || ½ || 6 || 0.5 || 1 || 32.75 || 2784 || 100
|-
| 5 || align=left |  || 2776
| 0 || ½ || 0 || 0 ||  || ½ || 1 || 1 || ½ || 1 || ½ || ½ || 5½ || 2.5 || 3 || 28.75 || 2750 || 65
|-
| 6 || align=left |  || 2705
| ½ || 0 || ½ || ½ || ½ ||  || ½ || ½ || ½ || 1 || 0 || 1 || 5½ || 1.5 || 2 || 28.75 || 2755 || 65
|-
| 7 || align=left |  || 2736
| 1 || ½ || 0 || ½ || 0 || ½ ||  || ½ || 1 || ½ || 0 || 1 || 5½ || 1 || 3 || 29.75 || 2752 || 65
|-
| 8 || align=left |  || 2734
| 0 || ½ || 1 || ½ || 0 || ½ || ½ ||  || 1 || 0 || ½ || 1 || 5½ || 1 || 3 || 28.75 || 2753 || 65
|-
| 9 || align=left |  || 2773
| ½ || 1 || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 ||  || ½ || 1 || ½ || 5 || 1.5 || 2 || 27.75 || 2718 || 30
|-
| 10 || align=left |  || 2752
| 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || ½ || 1 || ½ ||  || ½ || 1 || 5 || 1 || 2 || 26.00 || 2720 || 30
|-
| 11 || align=left |  || 2733
| 0 || ½ || ½ || ½ || ½ || 1 || 1 || ½ || 0 || ½ ||  || 0 || 5 || 0.5 || 2 || 28.25 || 2722 || 30
|-
| 12 || align=left |  || 2763
| ½ || 0 || ½ || ½ || ½ || 0 || 0 || 0 || ½ || 0 || 1 ||  || 3½ || 0 || 1 || 19.75 || 2618 || 10
|}

Референце

Спољашње везе 
 Официјельна страница
 Морозевич - Ге1фанд
 Камски - Гири
 Гришчук - Мамедјаров
 Ван Хао - Гири

Светски шампионат у шаху
Спорт у 2013.
Спорт у Пекингу
ФИДЕ Гран при
ФИДЕ Гран при 2012/2013